Op Roland Garros 2003 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 28 mei tot en met 8 juni 2003.

Samenvatting 
De titelverdedigers, de Zimbabwaanse zus en broer Cara en Wayne Black, waren als vierde geplaatst. Zij bereikten de halve finale, waarin zij het hoofd moesten buigen voor de latere winnaars.

Het eerste reekshoofd, Paola Suárez en Todd Woodbridge, bereikte eveneens de halve finale. Zij moesten hun meerdere erkennen in het derde reekshoofd, Lichovtseva / Bhupathi.

Het als tweede geplaatste Amerikaanse duo Lisa Raymond / Mike Bryan won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als derde geplaatste koppel Jelena Lichovtseva en Mahesh Bhupathi in twee sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Raymond had daarnaast twee eerdere gemengddubbelspeltitels met andere partners; Bryan geen.

De Nederlander Paul Haarhuis speelde samen met Russin Nadja Petrova. Zij bereikten de kwartfinale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaars.

De Belgische Els Callens speelde samen met Robbie Koenig uit Zuid-Afrika. Zij sneuvelden al in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA (pag.6)

Roland Garros
ITF-toernooi in 2003